Адмиралтейская летучая лисица () — вид млекопитающих из семейства крылановых отряда рукокрылых.

Таксономия, этимология, изучение 
Вид был описан британским зоологом Олдфилдом Томасом в 1894 году на основании экземпляров, доставленных экспедицией Челленджера в 1875. Свое название он получил в честь островов Адмиралтейства, где был впервые обнаружен.

Описание 
В целом подобна малой летучей лисице.

Распространение 
Адмиралтейские летучие лисицы распространены в двух государствах Океании: Папуа — Новая Гвинея (на архипелаге Бисмарка) и Соломоновы острова.

Примечания 

Летучие лисицы
Млекопитающие Океании
Животные, описанные в 1894 году